Die Abkürzung ISCM steht für:
 International Society for Contemporary Music, eine internationale Dachorganisation zur Förderung der Neuen Musik, deutsch: Internationale Gesellschaft für Neue Musik (IGNM)
 International Council for Ski Mountaineering Competitions, eine internationale Kommission für Wettkämpfe im Skibergsteigen
 Information Supply Chain Management, Management von Informationslieferketten
 Integrated Substation Condition Monitoring, zum einen eine Unterkategorie des allgemeingültigen englischen Begriffs Integrated Condition Monitoring (ICM), der wiederum in diversen Bereichen wie z. B. Medizintechnik, Energietechnik, Anlagentechnik, Automation usw. vorkommt, siehe Monitoring von Betriebsmitteln aus der Energietechnik; zum anderen ein eingetragener Produktfamilienname der Firma Siemens aus dem Bereich Energie und Automation 
 International Society of Catastrophe Managers, ein professioneller Verbund, der Katastrophenmanagement innerhalb der Versicherungsbranche unterstützt

ISCM